Horník znamená havíř, tedy člověk pracující v hlubinném dole, nebo znamená staročesky vinař.

příjmení osob
 A. Horník – jeden z pseudonymů spisovatele Antona Hykische (* 1932)
 František Horník-Lánský (1889–1955) – český malíř a ilustrátor knih
 Ivan Horník (* 1951) – fotbalový funkcionář
 Jan Horník (* 1954) – český politik 
 Ján Horník (1928–???) – slovenský a československý politik
 Jiří Horník (1916–1961) – český malíř
 Ondřej Horník (1864–1917) – český hudební skladatel a varhaník
 Sláva Horník, původně Ladislav Horník (1907–1940) – český učitel a redaktor, levicový aktivista a odbojář
 Štěpán Horník (1915–???) – československý politik KSČ, za normalizace místopředseda české vlády a ministr obchodu
 Zdeňka Horníková (* 1952) – česká politička ODS

jiné významy
Horník (Čavisov) – kopec ve Vítkovské vrchovině v okrese Ostrava-město
Horník (noviny) – firemní noviny OKD

Externí odkazy